Torrgöl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Torrgöl, Småland, sjö i Emmaboda kommun, 
Torrgölen, Småland, sjö i Oskarshamns kommun, 
Torrgöl, Östergötland, sjö i Kinda kommun, 
Torrgölen (Kisa socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (8,29 ha)
Torrgölen (Västra Eneby socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun, 
Torrgölen (Västra Hargs socken, Östergötland, 644584-146906), sjö i Mjölby kommun, 
Torrgölen (Västra Hargs socken, Östergötland, 644885-147312), sjö i Mjölby kommun,

Se även
Torregöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn